Il gigabit per secondo (simbolo Gbit/s, talvolta anche Gb/s o Gbps) è un'unità di misura che indica la capacità (quindi velocità) di trasmissione dei dati su una rete informatica.

Descrizione 
Un gigabit corrisponde a:
 megabit =  kilobit =  bit. L'unità secondo il prefisso binario è invece il gibibit per secondo (Gibit/s), ed è equivalente a  bit per secondo.

Unità di misura simili sono il kilobit per secondo (kbit/s), il megabit per secondo (Mbit/s), e altre combinazioni dell'acronimo bit/s con i vari prefissi.

Unità di informazione